Plusieurs pages dont le sujet a trait à la vaillance :

 Vaillance, hebdomadaire français pour les adultes publié à Lyon de 1940 à 1944.
 La Croix de la Vaillance, décoration canadienne.
 L'Étoile de la vaillance militaire, décoration canadienne.
 La Médaille de la vaillance militaire, décoration canadienne.
 La Place de la Vaillance à Anderlecht en Belgique.
 La fête de la vaillance juive, fête juive.

Voir aussi